Владимир Степанович Караник (, род. 8 января 1973 года, Гродно, Белорусская ССР, СССР) — белорусский государственный деятель, организатор здравоохранения, онколог. Министр здравоохранения Республики Беларусь (11 июня 2019 — 22 августа 2020). Председатель Гродненского областного исполнительного комитета c 22 августа 2020 г. Кандидат медицинских наук (2006).

Биография 
Родился 8 января 1973 года в г. Гродно. Окончил среднюю школу № 16 г. Гродно.

В 1996 году окончил Гродненский государственный медицинский институт.

С 1996 по 2011 год работал на различных должностях в Республиканском научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова. Являлся врачом-стажером, младшим научным сотрудником, научным сотрудником отделения торакальной онкопатологии, торакальным хирургом (заведующим) РНПЦ.

В 2006 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук на тему «Клинико-биологические особенности различных вариантов немелкоклеточного рака лёгкого».

Белорусский информационно-сервисный Интернет-портал называет его главным онкологом Минска.

С 2011 года по 2019 год занимал пост главного врача Минского городского клинического онкологического диспансера. За это время Минский городской онкодиспансер был существенно обновлён — был построен новый радиологический корпус с применением новейших технологий, который был введён в эксплуатацию в 2018 году.

С 11 июня 2019 года по 22 августа 2020 года — министр здравоохранения Республики Беларусь.

22 августа 2020 года назначен председателем Гродненского областного исполнительного комитета.

В марте 2021 года Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что считает Владимира Караника и Юрия Караева «крепкими кандидатами» на должность Президента Беларуси в будущем.

Женат, имеет дочь и сына.

Критика 
После того, как Караник занял пост министра здравоохранения Беларуси, а впоследствии и  губернатора Гродненской области, при этом полностью поддерживая линию Александра Лукашенко, чиновник нередко стал подвергаться критике за свою позицию и высказывания. Нередко на форумах таких информационных ресурсов как «Хартия’97» и «Наша Нива» пользователи оставляли крайне нелестные комментарии в адрес Караника, вплоть до приведения аналогов с Йозефом Менгеле.

В апреле 2020 экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая передала в Генеральную прокуратуру заявление с просьбой провести проверку и привлечь к уголовной ответственности министра здравоохранения Владимира Караника. В заявлении утверждалось, что Караник предпринял действия, направленные на «максимальное распространение эпидемии коронавирусной инфекции на территории Беларуси». По мнению заявителя, действия министра здравоохранения повлекли за собой массовое заболевание и смерти от коронавируса в Беларуси, Владимир Караник ввёл в заблуждение международные организации об уровне заболеваний и смертности от коронавируса, а также дезинформировал белорусское население по поводу опасности COVID-19. Канопацкая обвинила министра здравоохранения в том, что он не выполнил рекомендации ВОЗ, не обеспечил медиков средствами индивидуальной защиты и т. д.. Часто можно встретить обвинения в адрес Караника в избыточных смертях ветеранов Великой Отечественной Войны, так как утаивая настоящие масштабы пандемии в Беларуси, ввёл в заблуждение участников войны, и как результат множество смертей среди ветеранов.

Волну критики у белорусского населения вызвал и рассказ Караника во время посещения завода «Гродно Азот» 26 августа 2020, о том, что избитый во время акций протеста бойцами ОМОН 16-летний подросток, находившийся в коме,  «получил в морду», потому что был отравлен «психотропами». Адвокат подростка опроверг слова губернатора заявив, что в организме парня не было ни алкоголя, ни наркотических веществ. Документально это отражено в эпикризе и истории болезни его подзащитного.

17 декабря 2020 года Караника внёс в свой санкционный список Евросоюз, 18 февраля 2021 года — Великобритания, 22 марта - Швейцария. 26 января 2021 года к декабрьскому пакету санкций ЕС присоединились Албания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Северная Македония, Черногория.

Хобби 
Долгое время увлекался баскетболом. Каждый год участвовал в Гродно в турнире имени тренера Олега Колтонюка в составе команды Гродненской областной больницы, признавался лучшим игроком команды.

Награды 
 Орден Отечества III степени (2020) — за высокий профессионализм, значительный личный вклад в организацию и проведение комплексных мероприятий по противодействию распространению инфекции COVID-19 на территории Республики Беларусь.

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница в Facebook 
 Пресс-служба Гродненского облисполкома
 Пять фактов о новом министре здравоохранения Владимире Каранике
 Чем известен новый министр здравоохранения Владимир Караник 

Министры здравоохранения Республики Беларусь
Выпускники Гродненского медицинского университета
Председатели Гродненского облисполкома
Кавалеры ордена Отечества III степени (Белоруссия)
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании